Первый дивизион 1990/1991 — 88-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 17 августа 1990 года и закончился 26 мая 1991 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1990/1991
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1990 году
Спорт в Бельгии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991